Název Brestový potok má více vodních toků:

 Brestový potok (přítok Banského potoka) – pravostranný přítok Banského potoka na Slovensku v okrese Rožňava
 Brestový potok (přítok Cirochy) – levostranný přítok Cirochy na Slovensku v okrese Snina
 Brestový potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice na Slovensku v okrese Humenné